Martina Hingis e Mirjana Lučić hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Nataša Zvereva 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
 Manon Bollegraf /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Chanda Rubin /  Helena Suková (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)

 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Ruxandra Dragomir /  Iva Majoli (terzo turno)
 Amanda Coetzer /  Anke Huber (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (terzo turno)
 Inés Gorrochategui /  Irina Spîrlea (primo turno)
 Rika Hiraki /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Kerry-Anne Guse /  Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1998